Ел Окотито има више значења:

 Ел Окотито (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Окотито (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Окотито (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Окотито (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Окотито (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окотито, Лос Ногалес (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Окотито (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Окотито (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику